Янь — несколько омонимичных китайских фамилий с различными значениями:

 燕, пиньинь yàn — «ласточка».
Остальные фамилии имеют произношение/пиньинь yán.
 炎 — «горячий»;
 嚴 / 严 — «крепкий, строгий»;
 言 — «слово, язык»;
 顏 — «лицо»;
 阎 — «деревенские ворота».

Известные носители фамилий Янь 
 Янь Годун — современный китайский ученый. Историк. Специалист в области истории российской синологии.
 Янь Годун, Иаков — святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 Янь Дань — китайский аристократ периода Сражающихся царств.
  (1918—2016) — китайский химик и материаловед, действительный член Академии наук и Инженерной академии КНР.
  (род. 1937) — китайский химик, специалист по химии полимеров, действительный член Академии наук КНР.
 Янь Либэнь — китайский художник периода Тан.
  (род. 1935) китайский учёный, специалист по электротехнике, действительный член Академии наук КНР.
 Янь Мингао (1920-?) — китайский материаловед, действительный член Академии наук КНР.
 Янь Ни (род. 1987) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Янь Сишань (1883—1960) — генерал, премьер-министр Китайской Республики в 1949—1950 годах.
  (род. 1957) — китайский биолог и нанотехнолог, действительный член Академии наук КНР.
 Янь Фан (1969—2020) — китайская софтболистка, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1996 года.
 Янь Фу (, 1854—1921) — китайский философ, переводчик.
 Янь Хань (род. 1996) — китайский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании.
 Янь Хуэй (), Янь Ю () и Янь Лу () — ученики Конфуция.
 Янь Хуэйцин — китайский писатель, дипломат и политик первой половины XX века.
 Янь Цзиньхай (род. 1962) — китайский государственный и политический деятель, председатель Народного правительства Тибетского автономного района с 8 октября 2021 года.
  (1901—1996) — китайский физик и политик, один из членов-основателей Academia Sinica, Академии наук КНР и Института физики АН КНР.
 Янь Цзы (, род. 1984) — китайская теннисистка, бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 2008 в Пекине.
 
 Янь Цзюньлин (род. 1991) — китайский футболист, вратарь «Шанхай СИПГ» и сборной Китая по футболу.
  (род. 1941) — китайский математик, действительный член Академии наук КНР.
 Янь Цзягань (1905—1993) — китайский политик, президент Китайской республики в 1975—1978 годах.
 Янь Чжида — китайский математик, действительный член Академии наук КНР.
 Янь Чжэньцин (кит. трад. 顏真卿, 709—785) — ведущий каллиграф, поэт и чиновник династии Тан.
 Янь Чулян (род. 1947) — китайский авиаконструктор, специалист по надежности летательных аппаратов, действительный член Академии наук КНР.
 Янь Шигу — великий китайский литератор и лингвист эп. Суй (581—617) и Тан, автор комментариев к китайскому Пятикнижию.
 Янь Юань (, 1635—1704) — китайский ученый и философ.
 Янь, Яки (род. 1989) — тайваньский футболист.

См. также 
 Сто фамилий